Новостав — название населённых пунктов на Украине:

 Новостав — село в Гороховском районе Волынской области.
 Новостав — село в Луцком районе Волынской области.
 Новостав — село в Ровненском районе Ровненской области.
 Новостав — село в Шумском районе Тернопольской области.
 Новостав — село в Изяславском районе Хмельницкой области.